techniczny nokaut (ang. technical knockout, TKO) 
 teoretyczny kurs otwarcia, TKO